Лалаянц — фамилия. Известные носители:
 Лалаянц, Аркадий Макарович (1910—1993) — советский деятель, горный инженер.
 Лалаянц, Валентин Георгиевич (1913—2000) — советский художник-мультипликатор, режиссёр мультипликационных фильмов.
 Лалаянц, Исаак Христофорович (1870—1933) — российский революционер, большевик.